Робе́р Ю (; род. 19 октября 1946) — французский политический деятель.

Биография 
Лидер Французской коммунистической партии в 1994—2003. Член Центрального комитета ФКП с 1987, член Политбюро ФКП с 1990. В 2004 избран во французский Сенат.

Выдвигался в президенты Франции со следующими результатами:
 1995 — 8,60 %, 5 место в первом туре.
 2002 — 3,37 %, 11 место в первом туре. Неудачное выступление кандидата от ФКП, который получил меньше голосов, чем двое кандидатов от троцкистских коммунистических партий (Арлетт Лагийе и Оливье Безансно), заставило партию поднять вопрос о смене своего руководства. Робер Ю ушел в отставку, после чего пост президента ФКП был упразднен, а фактическим лидером партии стала национальный секретарь Мари-Жорж Бюффе.

Примечания

Ссылки 

 Страница на сайте Сената 
 Страница на сайте Национальной ассамблеи 

Кандидаты в президенты Франции (1995)
Кандидаты в президенты Франции (2002)
Генеральные секретари ЦК ФКП
Сенаторы Франции